Zygmunt Balicki (1858-1916) – polski socjolog, publicysta, polityk
 Zygmunt Balicki (1888-1959) – polski inżynier, polityk